Zwei blaue Augen steht für:

 Zwei blaue Augen (1955), einen bundesdeutschen Kinofilm von Gustav Ucicky
 Zwei blaue Augen (1969), einen DDR-Fernsehfilm von Eberhard Schäfer
 Zwei blaue Augen (1986), einen DDR-Fernsehfilm von Peter Hill